Кирилл Стефан Куртев (, при рождении Ко́лё Гео́ргиев Куртев ; 18 июня 1891, Дрипчево, Болгария — 9 марта 1971, Куклен, Болгария) — болгарский религиозный деятель, Предстоятель Болгарской грекокатолической церкви, Апостольский экзарх Софии, титулярный епископ Бриулы. Участник Второго Ватиканского собора.

Биография 
Родился в православной крестьянской семье, в крещении назван Кольо.

Окончил начальное образование в своей родной деревне. Его родители поощряли его стремление к получению знаний и в 1901 году отправили его на учёбу в начальную школу при униатсокм монастыре в соседнем селе Мустракли, бывшей обители знаменитого во всей Одринской Фракии монаха Пантелеимона Суджакского. Мустраклийский монастырь был важным духовным центром болгарских католиков восточного обряда и сыграл значительную роль в распространении униатства в Болгарии.

В 1908 году окончил колледж ассумпционистов.

Направлен в высшую семинарию святого папы Льва в Стамбуле

8 сентября 1913 года архиепископом Михаилом Мировым рукоположен в сан диакона

1 июня 1914 года епископом Михаилом Петковым рукоположен в сан священника с именем Стефан в Соборе святого Илии в Эдирне.

5 декабря 1926 год рукоположен в сан епископа с именем Кирилл в честь равноапостольного просветителя славян, хиротония совершена в Базилике св. Климента в Риме.

С 1924 года — помощник администратора католиков византийского обряда Иосафата Козарова.

С 1925 года — и. о. администратора Экзархата болгарских греко-католиков.

25 июля 1926 год — утвержден Апостольским администратором Экзархата.

С 30 мая 1941 года — подал в отставку, уступив пост Ивану Гаруфалову, которого рукоположил в сан епископа.

В 1951 году, после смерти преосвященного Ивана Гаруфалова возвращается к управлению Экзархатом, будучи единственным католическим епископом в стране, принял под свою юрисдикцию верующих Никопольской и Софийско-Пловдивскую римо-католические епархии.

Участник Второго Ватиканского собора.

Контакты с русской диаспорой 
Благодаря знакомству с Куртевым Ирина Поснова получила возможность продолжить образование в Бельгии

В 1930 году рукопожил в сан епископа для русских католиков византийского обряда Петра Бучиса, а также в сан священника князя Александра Михайловича Волконского.

Примечания

Ссылки 
 Bishop Kyril Stefan (Nikola) Kurteff
 Биография по болгарски

Литература 
 Колупаев В. Брюссельское издательство «Жизнь с Богом»: Книжный мир Русского Зарубежья XX века. Радиомиссия для советских слушателей. Saarbrucken, 2012. 336 с., илл. ISBN 978-3-8484-0980-8

Католические епископы Болгарии
Грекокатолические епископы
Болгарская грекокатолическая церковь
Участники Второго Ватиканского собора